De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1982 werden op 27 en 28 februari 1982 gereden op de ijsbaan Olympia Eisstadion te Innsbruck (Oostenrijk).

De Oost-Duitse Angela Stahnke en de Noor Geir Karlstad werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1982
Schaatsen in Oostenrijk
 1982
Schaatsen
Sportevenement in Innsbruck